Купчинцы — топоним.

Украина 
 Купчинцы — село,  Ильинецкий район,  Винницкая область.
 Купчинцы — село,  Козовский район,  Тернопольская область.